Else steht für:
 Else (Vorname), eine Variante des weiblichen Vornamens Elisabeth
 Else (Filmreihe), deutsche Serie von Kurzfilmen (1916–1921)
 Else (Herscheid), eine Siedlung der Gemeinde Herscheid in Nordrhein-Westfalen
 Störfähre Else, Seilfähre über die Stör
 Schwarz-Erle, Synonym

 Else (Lenne), ein Nebenfluss der Lenne im Sauerland
 Else (Werre), ein Nebenfluss der Werre in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen

Else ist der Familienname folgender Personen:
 Dirk Else (* 1977), deutscher Skispringer
 Fred Else († 2015), englischer Fußballspieler
 Gerald Frank Else (1908–1982), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 Hermann Else (1834–1901), deutscher Lehrer und Autor
 Jon Else (* 1944), US-amerikanischer Filmregisseur, Filmproduzent, Drehbuchautor, Kameramann und Dokumentarfilmer

Siehe auch:
 Elsebach
 Elsebad
 Else-Nunatakker
 Else-Plattform
 Elsehul
 Die kluge Else
 Fräulein Else
 Rauhe Else
 Els, Elsbach
 Elsebach
 Eltz, Elz
 Ilz